Az 1980–1981-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának hetvenedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 10 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot az Austria Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 Az Austria Wien az 1980-81-es szezon bajnoka.
 Az Austria Wien részt vett az 1981–82-es bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 A Grazer AK részt vett az 1981–82-es kupagyőztesek Európa-kupájában.
 A Rapid Wien és az Austria Salzburg részt vett az 1981–82-es UEFA-kupában.
 Az SC Eisenstadt kiesett a másodosztályba (Erste Liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 
 Táblázatok és eredmények az Austriasoccer.at honlapján. 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok